Да́мбова ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України і Росії.

Дамбова вулиця — вулиця в місті Київ.

Дамбова вулиця — вулиця в місті Томськ.
 Дамбова вулиця — вулиця в місті Улан-Уде.

Вулиці